In de lineaire algebra is de karakteristieke polynoom of karakteristieke veelterm van een vierkante matrix een polynoom die enkele specifieke kenmerken van de matrix bevat, zoals het spoor en de determinant van de matrix. Deze polynoom vindt vooral toepassing bij het bepalen van de eigenwaarden.

Definitie
Voor een -matrix  is de karakteristieke polynoom , gedefinieerd door:

Hierin staat 'det' voor de determinant en  voor de -eenheidsmatrix. Het is dus de determinant van de matrix die ontstaat nadat van elk van de elementen op de hoofddiagonaal van  het getal  is afgetrokken. Zie ook het voorbeeld verderop in dit artikel. 

Stelt men de karakteristieke polynoom gelijk aan 0, dan ontstaat de karakteristieke vergelijking:

Dit is een veeltermvergelijking van graad  in de onbekende  waarvan de oplossingen de eigenwaarden van  zijn.

Eigenschappen
In de eigenschappen hieronder is  een -matrix met karakteristieke polynoom .
 De nulpunten van  zijn de eigenwaarden van . 
 De constante term in  is de determinant van .
 De coëfficiënt van  is het spoor van , op het teken na indien  even is.

De laatste twee eigenschappen maken het mogelijk de karakteristieke polynoom  van een 2×2-matrix  te schrijven als: 

 Gelijkvormige matrices hebben dezelfde karakteristieke polynoom.
 De getransponeerde matrix heeft dezelfde karakteristieke polynoom als de matrix zelf.
 Stelling van Cayley-Hamilton: Een matrix voldoet aan zijn eigen karakteristieke vergelijking; symbolisch: .

Voorbeeld
Beschouw de volgende 2×2-matrix :

De karakteristieke polynoom is:

Uit de karakteristieke polynoom volgen nu direct de determinant (2) en het spoor (3) volgens de eerder gegeven eigenschappen.

De eigenwaarden zijn de nulpunten van de karakteristieke vergelijking:

De eigenwaarden van  zijn dus 1 en 2.

 voldoet zelf aan zijn karakteristieke vergelijking, want:

Lineaire algebra
Veelterm